Леобен (нем. Leoben) — многозначный термин.

 Леобен — старинный город в Австрии, в федеральной земле Штирия. 
 Леобен (округ) — округ в Австрии. 
 Леобен (футбольный клуб) — австрийский футбольный клуб, выступающий в австрийской Первой лиге.